Ogród Saski w Lublinie
 Ogród Saski w Warszawie